El topónimo Claydon puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 varios lugares ubicados en el condado de Buckinghamshire:
 el pueblo y la parroquia de East Claydon;
 la aldea de Botolph Claydon, en la parroquia anterior;
 el pueblo y la parroquia de Middle Claydon;
 el pueblo y la parroquia de Steeple Claydon;
 la circunscripción electoral de Steeple Claydon;
 la circunscripción electoral de Claydon, en el condado de Norfolk;
 la parroquia de Claydon with Clattercot, en el condado de Oxfordshire; 
 el pueblo de Claydon, en la parroquia anterior;
 varios lugares ubicados en el condado de Suffolk:
 la circunscripción electoral de Claydon;
 el pueblo y la parroquia de Claydon;
 la circunscripción electoral de Claydon and Barham.